Leôncio (em inglês, Wally Walrus), é um personagem fictício do desenho animado Woody Woodpecker (br: O Show do Pica-Pau), uma morsa antropomórfica criada em 1944. Ele sempre é vítima das maluquices do Pica-Pau.

Mudanças de nome 
Na versão brasileira ele recebeu o nome de Leôncio, embora que em alguns episódios antigos ele permanece-se sendo chamado pelo seu nome original Wally Walrus como se Leôncio fosse um tipo "apelido" dele. Porém no episódio Crítica Construtiva é revelado que seu nome completo é Leôncio Walrus.

Variações de sotaque 
 Na fase clássica da série, em sua primeira aparição (The Beach Nut, de 1944), Leôncio sequer possuía sotaque marcante, algo que seria característico da aparição seguinte (Ski for Two, também de 1944), com um sotaque parecido com argentino ao falar português do Brasil. Na versão  original, em inglês, o personagem falava com sotaque germânico.
 Este sotaque germânico somente apareceria na dublagem brasileira da série de 1999 (The New Woody Woodpecker Show), já coincidindo com as características originais do personagem, que ficariam mais evidentes nesta série.
Na websérie do Pica-Pau, Leôncio volta a ter seu sotaque argentino na dublagem brasileira, mas mantém seu sotaque germânico tanto na dublagem brasileira quanto na versão norte-americana. Nessa série, ele tem uma namorada chamada Wendy Walrus.

Ver também
 O Show do Pica-Pau

Personagens de desenhos animados
Mamíferos fictícios
Desenhos animados e personagens da Universal Studios
Suecos fictícios